Skata kan syfta på:

Fåglar
 Skator – ett släkte inom familjen kråkfåglar (Pica)
 Skata – en art inom släktet i stora delar av Eurasien och norra Afrika (Pica pica)
Sju övriga släkten av kråkfåglar kallas också för skator:
 Urocissa
 Cissa
 Cyanopica
 Temnurus
 Platysmurus
 Spatelstjärtsskator (Crypsirina)
 Trädskator (Dendrocitta)

Platser
Skata är ett fornsvenskt ord som betyder topp, yttersta änden, något som sticker ut, och används relativt ofta i ortnamn bland annat för vissa formationer (uddar) i skärgårdar.

Skata, Skatan
 Skata – stadsdel i Jakobstad, se Norrmalm, Jakobstads stad
 Skatan, Sundsvalls kommun – en tätort i Sundsvalls kommun
 Maran och Skatan – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Piteå kommun

Med bestämning
 Ankarskatan – ett villaområde i Piteå
 Björkskatan – en stadsdel i Luleå
 Ekopark Skatan – en ekopark i Vindelns kommun
 Lövskatan – en stadsdel i Luleå
 Norrskata – en ö i Pargas stad
 Skatudden, Helsingfors stad – en stadsdel i Helsingfors stad
 Norrskatan – flera platser

Övrigt
 Kvarteret Skatan – humorserie producerad av Sveriges Television
 Skatan – kortform av namn på en opera av Gioacchino Rossini, se Den tjuvaktiga skatan
 Skator – artistnamn för musikern Lina Högström

Se även 
 Skate (olika betydelser)